Der Kanton Givry ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Chalon-sur-Saône im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Givry. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1998, zuletzt wiedergewählt 2011, Pierre Voarick (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 41 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Givry die 17 Gemeinden Barizey, Charrecey, Châtel-Moron, Dracy-le-Fort, Givry, Granges, Jambles, Mellecey, Mercurey, Morey, Rosey, Saint-Bérain-sur-Dheune, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Mard-de-Vaux und Saint-Martin-sous-Montaigu. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 150,21 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7119.

Bevölkerungsentwicklung 

Givry